Люксембургский национальный дивиизион 2018/2019 — 105-й сезон чемпионата Люксембурга, проходивший с 5 августа 2018 года по 19 мая 2019 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Люксембурга
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Люксембурга по футболу
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2018 году
2019 год в Люксембурге